Реал Ринкон () — бонайрский футбольный клуб из города Ринкон, основанный в 1960 году года. Домашние матчи команда проводит на стадионе , вмещающем 1,5 тысяч зрителей.

История 
Клуб основан 15 марта 1960 года.

Реал Ринкон, с учётом чемпионств 2002/2003, 2005/2006 — самый титулованный клуб Бонайре с 15-ю победами в чемпионате, также клуб пять раз победил в кубке своей страны и дважды в Суперкубке. В 2018 году они заняли третье место в клубном карибском кубке КОНКАКАФ 2018. В 2022 году клуб установил рекорд по победам в чемпионате Бонайре подряд, выиграв чемпионат в пятый раз подряд (без учёта чемпионата 2020 года, который был остановлен из-за эпидемии Коронавируса).

Состав 
Состав на клубный Карибский кубок 2022

Достижения 
 Чемпионат Бонайре по Футболу

 Чемпионы: 1971/72, 1973, 1979, 1986, 1997, 1998, 2002/2003, 2003/04, 2005/2006, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

 Кубок МКБ:

 Обладатели: 2012, 2013, 2014, 2015

 Kубок БФФ:

 Обладатели: 2019

 Суперкубок Бонайре по футболу:

 Обладатели: 2019, 2022

Примечания 

Футбольные клубы Бонайре